Johanna van Beieren (1356-1386), de oudste dochter van Albrecht I van Beieren en Margaretha van Silezië
Johanna van Beieren (1373-1410), een dochter van de Hollandse graaf Albrecht van Beieren en Margaretha van Brieg
Johanna van Beieren (1413-1444), echtgenote van Otto I van Palts-Mosbach